«Spotlight» puede referirse a:

Cine 
 Spotlight, una película dramática de 2015.

Deporte 
 Spotlight FC, club de fútbol de Nigeria.

Informática 
 Spotlight (2005), sistema de búsqueda en escritorio de Apple Mac OS X.

Música 
 “Spotlight” (1988), canción de Madonna.
 “Spotlight” (2008), canción de Jennifer Hudson.
 “Spotlight” (n/d), canción de Miley Cyrus.
 “Spotlight” (2009), canción de Mutemath.
 “Spotlight” (2018), canción de Lil Peep y Marshmello.
 Spotlights, álbum de Nothink.
 “Spotlight Kid” (1981), canción de Rainbow.

Publicaciones 
 Japan Spotlight, publicación japonesa.
 Marvel Spotlight, series de comic book de Marvel.